Plinke steht für

 plinken, niederdeutsches Wort für blinzeln, siehe Lidschlag

Plinke ist der Familienname folgender Personen:

 Plinke (Hannover), seit dem 16. Jahrhundert in Linden bei Hannover bekannte hannoversche Familie
 August Heinrich Plinke (1855–1915), deutscher Journalist, Maler und Illustrator
 Carl Plinke (1867–?), deutscher Figuren- und Landschaftsmaler
 Wulff Plinke (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler